Elyria kan syfta på:

 Elyria, Kansas
 Elyria, Nebraska
 Elyria, Ohio